El término Niel puede referirse a:

Toponimia 
  Niel, municipio de Bélgica.
  Niel, localidad del Camerún.
  Niel, localidad del municipio de Kranenburg (Alemania).

Nombre 
 Niel, cantante surcoreano.
 Niel Bushnell, escritor inglés.
 Neil Armstrong, primer hombre en pisar la superficie de la Luna.

Apellido 
 Adolphe Niel, militar y político francés.
 Cornelius Bernardus van Niel, microbiólogo y botánico neerlandés-estadounidense .
 Herms Niel, compositor alemán.
 Marthe Niel, aviadora francesa, la segunda mujer del mundo en pilotar un avión.
 Xavier Niel, empresario de la telecomunicación francés.
 Fernand Niel, ingeniero e historiador francés.

Miscelánea
 Niel, un adorno.